

Anno 
 2008 – (MMVIII in numeri romani) è un anno dell'XXI secolo.
 2008 a.C.

Automobili 
 Peugeot 2008 – modello di automobile prodotto dalla casa automobilistica Peugeot

Matematica 
 2008 (numero) – numero naturale.

Musica 
 2008 – album degli Eu's Arse del 2008

Televisione 
 2008 – programma televisivo italiano

Astronomia 
 2008 Konstitutsiya – asteroide della fascia principale del sistema solare.
 2008 TC3 – meteoroide dall'orbita prossima a quella terrestre.